Spojení písmen G a R může mít různé významy:

GR 
 GR – kód ISO 3166-2 pro Řecko
 AL-GR – kód ISO 3166-2 pro okres Gramsh
 AM-GR – kód ISO 3166-2 pro provincii Gegharkunik
 CH-GR – kód ISO 3166-2 pro kanton Graubünden
 Stezka GR – síť turistických stezek v západní Evropě

.gr 
 .gr – internetová doména nejvyššího řádu pro Řecko